Мориа (, Môriyyā, , Marwah) — гора, на которой, согласно еврейской традиции, должно было быть совершено жертвоприношение Исаака. Согласно Книге Бытия, эта гора находилась в «земле Мориа». В Вульгате место, указанное Богом для жертвоприношения, определяется как «terra Visionis» («земля Видения»).

В иудаизме и христианстве, на основании текста библейской Второй книги Паралипоменон (),  горой Мориа считается Храмовая гора.

В исламе горой, на которой должно было быть совершено жертвоприношение сына Ибрахима, считается гора в долине Мина около Мекки.

В Библии 
В Ветхом Завете Мориа появляется дважды:

 В книге Бытия (): «Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.»
 Во второй книге Паралипоменон (): «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мориа, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид, на гумне Орны Иевусеянина.»

См. также 
 Сафа и Марва
 Сион
 Храмовая гора

Примечания

Ссылки 

Библейские места
Иерусалимский храм
Священные горы
Храмовая гора